Willetts ist der Familienname folgender Personen:

 David Willetts (* 1956), britischer Politiker (Conservative Party)
 Karl Willetts (* 1966), englischer Death-Metal-Sänger